Łoziński ou Lozinsky sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme

Łoziński
Marcel Łoziński (né en 1940), réalisateur et scénariste polonais
Mikhaïl Lozinski (1886-1955), poète et traducteur russe
Mikołaj Łoziński (né en 1980), écrivain polonais

Lozinsky
 (née en 1974), musicienne yiddish israélienne-moldave

Voir aussi
Palais Łoziński, pavillon de la galerie d'art de Lviv

Homonymie de patronyme